Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (Qualificato)
 Stéphane Simian (Qualificato)
 Filip Dewulf (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Andrei Pavel (secondo turno)

Qualificati 

 Fabrice Santoro
 Stéphane Simian

 Olivier Delaître
 Martin Sinner

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1997
ATP Tour 1997